Numerose sono le chiese intitolate a San Giuseppe Benedetto Cottolengo, o a San Giuseppe Cottolengo.

Chiesa di San Giuseppe Cottolengo a Bologna
Chiesa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo a Genova
Chiesa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo a Grosseto
Chiesa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo a Orbetello
Chiesa di San Giuseppe Cottolengo a Palermo
Chiesa di San Giuseppe Cottolengo a Roma
Chiesa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo a Santiago del Cile
Chiesa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo a Torino